Столинські Смоляри — село в Україні, Любомльському районі Волинської області. 
 Рогові Смоляри — село в Україні, Любомльському районі Волинської області. 
 Смоляри-Світязькі — село в Україні, Шацькому районі Волинської області.